Алекса́ндр Ге́рманович Зано́рин (род. 24 октября 1974) — российский ,  Саратовской консерватории (с 2016).

Биография 
В 1995—2003 годы работал в Саратовском губернском театре хоровой музыки (артист, с 1997 — ).

Одновременно в 2000 году окончил Саратовскую консерваторию им. Л. В. Собинова (класс профессора Л. А. Лицовой), в 2002 году исполнительскую аспирантуру там же.

В 2003 года — регент Архиерейского мужского хора Духосошественского кафедрального собора (создан по благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина).

Одновременно с 2002 года преподаёт дирижирование в Саратовской консерватории, читает курс лекций по хороведению; доцент кафедры дирижирования академическим хором исполнительского факультета. В 2009—2016 годы — также начальник концертного управления Саратовской консерватории. Преподаёт также в Саратовской православной духовной семинарии.

С 10 марта 2016 года исполнял обязанности ректора Саратовской консерватории; 29 декабря на общем собрании (конференции) консерватории избран ректором.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Творчество 
Вывел Архиерейский мужской хор на уровень одного из ведущих церковных хоров Саратова, удостоенного звания лауреата конкурса «Золотые огни Саратова». Хор успешно выступал на сцене Большого зала Московской консерватории.

В качестве дирижёра концертирует с Академическим симфоническим оркестром Саратовской областной филармонии им. А. Г. Шнитке и духовым оркестром «Волга-бэнд».

Награды 
 Патриарший знак «За труды по духовно-нравственному просвещению» (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Саратовской консерватории — 105 лет

Выпускники Саратовской консерватории
Преподаватели Саратовской консерватории
Преподаватели Саратовской духовной семинарии